Llista d'asteroides del 65.001 al 66.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 65001–65100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 65101–65200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 65201–65300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 65301–65400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 65401–65500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 65501–65600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 65601–65700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 65701–65800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 65801–65900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 65901–66000 [ edit]